Vahsel Bay ist der Name folgender Buchten:
 Vahsel Bay (Südgeorgien) an der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik
 Vahselbucht an der Luitpold-Küste, Coatsland, Antarktika